A Brief History of Time – titolo originale del libro Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo (1988)
A Brief History of Time – titolo originale del film Dal big bang ai buchi neri (1991)